La rue de Bruxelles est une rue au nom de la capitale belge Bruxelles dans plusieurs villes de Belgique, France et Italie :

en  
 rue de Bruxelles, à Liège
 rue de Bruxelles, à Louvain
 rue de Bruxelles, à Namur

en  
 rue de Bruxelles, à Lille
 rue de Bruxelles, à Paris
 rue de Bruxelles, au Touquet-Paris-Plage

en  
 via Bruxelles, à Rome

aux  
 rue de Bruxelles (Brusselsestraat), à Maestricht

Bruxelles